El topónimo Cespedosa puede hacer referencia a:

 Cespedosa de Agadones, una localidad española del municipio de Herguijuela de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.
 Cespedosa de Tormes, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.